Arrabidaea är ett släkte av katalpaväxter. Arrabidaea ingår i familjen katalpaväxter.

Förekomst och egenskaper
Arrabidaea förekommer med omkring 45 arter, de flesta i Brasilien. De är upprätta eller klättrande buskar med motsatta blad.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Katalpaväxter
Arrabidaea